A 2012-es műkorcsolya- és jégtánc-Európa-bajnokság a 104. alkalommal megrendezett kontinensviadal volt. 
A versenyt 2012. január 3. és január 29. között rendezték meg a sheffieldi Motorpoint Arena Sheffieldben.

Az Eb-n a nők között eredetileg Pavuk Viktória képviselte volna Magyarországot, de sérülése miatt nem tudott részt venni a versenyen, így őt az amerikai magyar Chelsea Rose Chiappa helyettesítette. A Nagy Zsuzsanna, Fejes Máté jégtáncpárosnak Chiappához hasonlóan nem kellett elindulnia a selejtezőben, ők a Hoffmann Nóra, Zavozin Makszim kettős 2011. évi eredményei miatt alanyi jogon vehettek részt a főprogramban.

A kontinensviadalon visszatér a Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) által korábban eltiltott olimpiai és világbajnok orosz Jevgenyij Pljuscsenko, aki az ISU külön engedélyével vehet részt az angliai Eb-n. Sérülés miatt visszalépett a párosok között címvédő, háromszoros világbajnok német Aliona Savchenko és Robin Szolkowy.

Kvalifikáció 
A következő országok indíthatnak 2, vagy annál több versenyzőt az előző évi verseny alapján:

A versenyszámok időrendje 
A verseny eseményei helyi idő szerint (GMT +00:00):

A versenyen részt vevő nemzetek 

  Ausztria
  Belgium
  Csehország
  Egyesült Királyság
  Észtország
  Finnország
  Franciaország
  Grúzia

  Írország
  Izrael
  Lengyelország
  Litvánia
  Magyarország
  Németország
  Olaszország
  Oroszország

  Örményország
  Románia
  Spanyolország
  Svédország
  Szlovákia
  Ukrajna

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Versenyszámok

Férfiak 
A sportág legnagyobb alakja, az orosz Jevgenyij Pljuscsenko 176,52 pontot kapott kűrjére (szabadkorcsolyázására), ami egyéni legjobbja, akárcsak az így összesítésben elért 261,23 pontja is. Ezzel a teljesítményével az olimpiai és háromszoros világbajnok korcsolyázó a hetedik Eb-aranyérmét nyerte, aki honfitársát – a rövid program után még élen álló – Artur Gacsinszkijt, illetve a címvédő francia Florent Amodiót előzte meg.

Nők 
A nőknél rendezett versenyben az olasz Carolina Kostner végzett az első helyen, aki ezzel negyedszer nyerte meg a kontinensviadalt, megelőzve a tavaly bronzérmes finn Kiira Korpit és a grúz Elene Gedevanisvilit.

Páros 
A párosok versenyében mindhárom érmet az oroszok vitték el. Tatjana Voloszozsar és Makszim Trankov a Bazarova, Larionov és a Sztolbova, Klimov kettős előtt végzett az élen.

Tatjana Voloszozsar elő alkalommal állhatott fel az Európa-bajnoki dobogóra, Makszim Trankov pedig egy ezüst- és két bronzérmet szerzett a korábbi kontinensviadalokon.

Jégtánc 
A címvédő francia Nathalie Péchalat, Fabian Bourzat kettős nyerte az aranyérmet jégtáncban. Az ezüstérmet az orosz Jekatyerina Bobrova, Dmitrij Szolovjov páros szerezte meg, a harmadik helyen a szintén orosz Jelena Ilinyik, Nyikita Kacalapov kettős végzett, míg a Nagy Zsuzsanna, Fejes Máté duó a 17. lett.

Jegyzetek

Források

További információk 

  
 
  

Műkorcsolya Európa-bajnokságok
Európabajnokság